Az 1990–1991-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 57. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Zagłębie Lubin nyerte az ezüstérmes Górnik Zabrze, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1991
Lengyel 1
Lengyel 1